Пам'ятки Нікополя

Пам'ятки монументального мистецтва

Технічні пам'ятки

Пам'ятки історії

Пам'ятні дошки

Пам'ятки археології

Пам'ятки архітектури

Інші пам'ятки

Посилання 
 Пам'ятки Нікополя та Нікопольського району на форумі «Поиск-Днепр»

Нікополь
Нікополь